Санта Глорија има више значења:

 Санта Глорија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Глорија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику